Il singolare del TEB BNP Paribas Istanbul Open 2015 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2015.

È stata la prima edizione del torneo.

Roger Federer ha sconfitto in finale Pablo Cuevas per 6-3, 7-611

Teste di serie
Le prime due teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Roger Federer (campione)
  Grigor Dimitrov (semifinale)
  Pablo Cuevas (finale)
  Santiago Giraldo (quarti di finale)

  Andreas Haider-Maurer (primo turno)
  Michail Kukuškin (secondo turno)
  Michail Južnyj (primo turno)
  Diego Schwartzman (semifinale)

Qualificati

  Blaž Kavčič (primo turno)
  Tejmuraz Gabašvili (secondo turno)

  Thanasi Kokkinakis (primo turno)
<li>  Oleksandr Nedovjesov (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

TEB BNP Paribas Istanbul Open 2015
ATP World Tour 2015